Ge'ez steht für:

 die altäthiopische Sprache, welche heute weitgehend ausgestorben ist und nur als Kirchensprache weiterlebt
 die äthiopische Schrift, in der zuerst die äthiopische Sprache geschrieben wurde, jetzt aber die amharische Sprache u. a.

Siehe auch